Окръг Адамс се намира в югозападната част на Северна Дакота с площ 2559 km², и население 2318 души (2017). Главен град на окръга е Хетингер.

География

Население

Източници 

Окръзи в Северна Дакота